Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1961.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els cinc millors resultats dels vuit possibles.

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors de 1961

Posició final del Campionat de pilots de 1961 

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1961